Зна́менская улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Знаменская улица — улица в Великом Новгороде.
 Знаменская улица — улица в Краснодаре.
 Знаменская улица — улица в Липецке.
 Знаменская улица — улица в Москве.
 Знаменская улица — улица в Петергофе (Санкт-Петербург).
 Знаменская улица — прежнее (до 1923 года) название улицы Восстания в Санкт-Петербурге.
 Знаменская улица — прежнее (до 1927 года) название улицы Войкова в Томске.

Украина 
 Знаменская улица — улица в Донецке.
 Знаменская улица — улица в Запорожье.
 Знаменская улица — улица в Киеве.
 Знаменская улица — улица в Николаеве Николаевской области.

См. также 
 Знаменская площадь
 Знаменский переулок